La temporada 1971-72 fue la vigésimo sexta de los Boston Celtics en la NBA. La temporada regular acabó con 56 victorias y 26 derrotas, clasificándose para los playoffs, en los que cayó en las Finales de Conferencia ante los New York Knicks.

Elecciones en el Draft

Temporada regular

Playoffs

Semifinales de Conferencia
 Boston Celtics vs. Atlanta Hawks

Finales de Conferencia 
 Boston Celtics vs. New York Knicks

Plantilla 
{| class="toccolours" style="font-size: 95%; width: 90%; "
! colspan="2" style="background-color: green; color: white; text-align: center;" | Boston Celtics 1971-1972
|- style="background-color: white;color: green; text-align: center;"
! Jugadores !! Entrenadores
|-
| valign="top" | 
{| class="sortable" style="background:transparent; margin:0px; width:100%;"
! N.º !!  !! Pos. !! Nombre !! Altura !! Peso !! Origen !!

Estadísticas

Galardones y récords

Véase también 
 Temporada 1971-72 de la NBA

Referencias

Enlaces externos 
 1971-72 Boston Celtics Roster

Temporadas de los Boston Celtics
NBA 1971
NBA 1972